Anaxagoras (altgriechisch Αναξαγόρας Anaxagóras) ist ein antiker griechischer männlicher Personenname. Er bedeutet Meister der Rede(kunst). Der bekannteste Namensträger ist der Philosoph Anaxagoras von Klazomenai. Nach ihm wurden ein Asteroid und ein Mondkrater benannt.

Weitere Namensträger:

 Anaxagoras, Sohn des Argeus und König von Argos
 Anaxagoras von Aigina, ein Bildhauer des 5. Jahrhunderts v. Chr.
 Pierre-Gaspard Chaumette, legte sich selbst den Namen Anaxagoras zu
 David Anaxagoras, US-amerikanischer Serienschöpfer und Vorschullehrer

Nach Anaxagoras benannt:

 (4180) Anaxagoras, ein Asteroid des Asteroidengürtels
 Anaxagoras, ein Krater des Erdmondes